Machinja steht für:

 Alina Stadnyk-Machynja (* 1991), ehemaliger Name der ukrainischen Ringerin Alina Bereschna
 Irma Georgijewna Machinja (* 2002), russische Skispringerin